Боянус:
 Боянус, Карл Карлович (1818—1897) — русский врач-гомеопат.
 Боянус, Людвиг Генрих (1776—1827) — немецкий естествоиспытатель, анатом и зоолог.